Rolt peut désigner :

Patronyme 

 Anthony Peter Roylance Rolt (1918-2008), pilote automobile britannique ;
 Francis Rolt-Wheeler, (1876-1960), écrivain anglais.
Patronyme anglais